Альшиц — фамилия:
 Альшиц, Владимир Иосифович (род. 1941) — российский учёный в области кристаллографии, доктор физико-математических наук, профессор.
 Альшиц, Даниил Натанович (1919—2012) — советский и российский историк, доктор исторических наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Альшиц, Яков Исаакович (1906—1982) — советский учёный, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.